Владимир Пискунов:
 Пискунов, Геннадий Венедиктович (1939—2020) — российский актёр музыкального театра, народный артист России.
 Пискунов, Геннадий Захарович (род. 1937) — советский и российский оториноларинголог, член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014).
 Пискунов, Геннадий Петрович (1912—1990) — советский конькобежец, тренер.